Толыбай () — село в Айтекебийском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Актастынского сельского округа. Код КАТО — 153435300.

Население 
В 1999 году население села составляло 560 человек (278 мужчин и 282 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 471 человек (245 мужчин и 226 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Айтекебийского района